Гозман — еврейская фамилия.

 Гозман, Леонид Яковлевич (род. 1950) — российский политик.
 Гозман, Ривка (была известна под псевдонимом Рика Зарай; 1938—2020) — израильская и французская эстрадная певица.